

Persone 
 Angela Raffa – politica italiana
 Anthony Raffa – cestista statunitense
 Garcia Raffa – direttore de L'Unione Sarda
 Giuseppe Raffa – politico italiano
 György Raffa – hockeista su ghiaccio ungherese
 Matilda Raffa Cuomo – esponente di spicco della comunità italiana e del Partito Democratico USA
 Tonino Raffa – giornalista italiano

Altro 
 Raffa – frazione italiana del comune di Puegnago del Garda
 Raffa – villaggio siriano
 Raffa – specialità dello sport delle bocce